Fußball-Bundesliga 1964/1965 spelades 22 augusti 1964–15 maj 1965. Serien omfattade 30 omgångar och seger gav två poäng, oavgjort en och förlust gav noll poäng. Denna upplaga vanns av Werder Bremen.

Karlsruher SC och Schalke 04, som placerade sig på 15:e respektive 16:e plats, skulle ha flyttats ner till Regionalliga men fick, då det beslutades att utöka ligan till 18 lag, stanna i Bundesliga. Hertha Berlin däremot, som slutade på 14:e plats, blev degraderade då man efter finansiella svårigheter blivit av med sin Bundesliga-licens.

Tabell

Anmärkningslista

Källor

1964 i Västtyskland
1965 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1964/1965
1964/1965